xkn – codice ISO 639-3 della lingua kaya river kaya